Meer in Zweden 
 Långsjön (Hanveden) - meer op de grens tussen Huddinge en Haninge
 Långsjön (Tyresta) - meer in de gemeente Tyresö
 Långsjön (Älvsjö) - meer op de grens van het district Älvsjö bij Stockholm en Huddinge

Meer in Åland
 Långsjön (Åland) - meer in centraal Åland